Die Liste der Bodendenkmale in Stechow-Ferchesar enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Stechow-Ferchesar und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2019.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Stechow-Ferchesar aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Stechow-Ferchesar
!
Stechow-Ferchesar